Лукаускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Лукаускас, Альгирдас (1922—1980) — литовский журналист, редактор.
 Лукаускас, Йонас (1935—2009) — экономист, советский хозяйственный и государственный деятель.